Никейцы имеет несколько значений:

 Христиане-сторонники Никейского символа веры, в противопоставление арианам.
 Обитатели Никейской империи.